Ви́кторас Купря́вичюс (; 27 января 1901, село Тёплый Стан, ныне Самарская область — 1 апреля 1992) — литовский композитор и педагог, исполнитель на карильоне. Отец Виктора Купревича и Гедрюса Купрявичюса.

Биография 
В 1921—1924 годах учился в Каунасской музыкальной школе (будущей Каунасской консерватории), в 1923—1943 годах работал в Каунасском городском музее. В 1943—1951 годах в Каунасском театре юного зрителя (концертмейстер, дирижёр, музыкальный руководитель), одновременно в 1946—1950 годах преподавал в Каунасском университете.

Автор оперы «Кузнечик и муравей» (), оперетты «Птичий концерт» (, либретто Пятраса Бабицкаса), балета «Пастушка и трубочист» () и других сочинений.

Особенную известность Купрявичюсу принесла его работа с каунасским карильоном, который по его инициативе был восстановлен в 1956 году на колокольне Военного музея Витаутаса Великого. С 1957 году Купрявичюс начал устраивать на нём концерты, обучив этому искусству и своего младшего сына Гедрюса.

В 1991 году Купрявичюсу присвоено звание Почётного гражданина Каунаса.

Похоронен на Пятрашюнском кладбище в Каунасе.

В 1995 г. его имя присвоено одной из средних школ города.

Ссылки 
 Kuprevičius, Viktoras // Kauno apskrities viešoji biblioteka 
 Сайт Каунасской средней школы имени Виктора Купрявичюса 

Академические музыканты СССР
Академические музыканты Литвы
Карильонеры
Исполнители на исторических инструментах
Почётные граждане Каунаса
Выпускники вузов Литвы
Преподаватели Университета Витовта Великого
Похороненные на Пятрашюнском кладбище